Kutschke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kutschke (* 1973), deutscher christlicher Geistlicher
 Cornelius Kutschke (1877–1968), deutscher Bauingenieur, Stadtbaurat in Königsberg („Königsberg als Hafenstadt“)
 Hans Kutschke (* 1945), deutscher Maler und Grafiker
 Stefan Kutschke (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Svealena Kutschke (* 1977), deutsche Autorin
 Thorsten Kutschke (* 1970), deutscher Journalist und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Kutschkelied
 Kuschke